Lochead bezeichnet:

 Bill Lochead (* 1954), ehemaliger kanadischer Eishockey-Spieler
 William Lochead (Botaniker) (ca. 1753–1815), schottischer Arzt und Pflanzenkundler
 alternative Schreibweise der ehemaligen Lochhead-Whiskybrennerei, in Campbeltown, Schottland

Siehe auch:
 Lochhead
 Lougheed